Sarvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarvtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (1 ha)
Sarvtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Sarvtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (7,5 ha)
Sarvtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (12,4 ha)
Sarvtjärnen (Gillberga socken, Värmland), sjö i Grums kommun och Säffle kommun,  (9,07 ha)
Sarvtjärnen (Fryksände socken, Värmland, 667908-134204), sjö i Torsby kommun,  (6,2 ha)
Sarvtjärnen (Fryksände socken, Värmland, 668074-134780), sjö i Torsby kommun, 
Sarvtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Sarvtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 666996-148818), sjö i Smedjebackens kommun, 
Sarvtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 667073-149753), sjö i Smedjebackens kommun, 
Sarvtjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (2 ha)
Sarvtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Sarvtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Sarvtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687133-151979), sjö i Ljusdals kommun,  (5,62 ha)
Sarvtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688039-151706), sjö i Ljusdals kommun, 
Sarvtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Sarvtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Stor-Sarvtjärnen, sjö i Kalix kommun,  (4,51 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn